Jan z Brienne ( Jean de Brienne, 1235 – 1260) byl nejstarším synem Waltera IV., hraběte z Brienne a Marie z Lusignanu, kyperské princezny.

V roce 1246, po smrti svého otce, zdědil hrabství Brienne, ale raději žil s příbuznými své matky u kyperského dvora a hrál jen malou roli v mezinárodní politice. V roce 1255 se oženil s Marií, paní z Thieusies, dcerou Sohiera II. z Enghien. Neměli spolu žádné děti, a tak se po jeho smrti stal hrabětem z Brienne jeho mladší bratr Hugo.

Vývod z předků

Reference 

Úmrtí v roce 1260
Narození v roce 1235
Muži
Hrabata z Brienne
Dynastie z Brienne